Arrhenophanes är ett släkte av fjärilar. Arrhenophanes ingår i familjen Arrhenophanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Arrhenophanes